Nox ( ‚Nacht‘) steht für:
 Nox (Mythologie), in der römischen Mythologie die Personifizierung der Nacht/Finsternis
 Nox (Einheit), veraltete Einheit der Beleuchtungsstärke
 Nox (Band), ungarische Band
 zwischenzeitlicher Name der niederländischen Death-Metal-Band Centurian (Band)
 Nox (Computerspiel), Computerspiel der Firma Westwood
 Nox, außerirdische Rasse in der Science-Fiction-Fernsehserie Stargate – Kommando SG-1
 Nox, Roman von Thomas Hettche, erschienen 1995

Nox ist  der Ringname von:
 Tegan Nox (* 1994), walisische Wrestlerin

NOx, auch NOX:
 gasförmige Oxide des Stickstoffs, siehe Stickoxide 
 NADPH-Oxidase

Siehe auch:
 Noxx
 Noxe
 Knox

Abkürzung